Македония е двадесетият албум на Слави Трифонов и Ку-ку бенд. Издаден е през 2010 г. Албумът е разпространен в търговската мрежа, като част от кампания на Македонска наденица „Леки“.

Списък на песните

Източници 
 Официален сайт на Шоуто на Слави
 Официален сайт на bTV

Албуми на Слави Трифонов
Музикални албуми от 2010 година